Російськомовні () — люди, що живуть поза Росією, для яких російська мова є рідною або другою рідною мовою.

Термін 
Цей термін також використовується в вужчому значенні — для позначення людей, чия культура пов'язана з російською мовою, незалежно від етнічної чи територіальної приналежності. Серед російськомовного населення багато українців, білорусів, татар, євреїв, вірмен, казахів, а також нащадків від змішаних шлюбів росіян (або російськомовних) з латвійцями, литовцями, українцями, казахами та іншими.

Поширення 
Найбільшою російськомовною країною є Росія — країна, де слов'янська колонізація сприяла великій асиміляції місцевих тюркських, фіно-угорських та інших народів, які згодом стали вважати набуту російську мову своєю.

У багатьох довколишніх країнах, що входили раніше до складу Російської імперії та СРСР, де проходила активна, інколи навіть насильницька, русифікація, є значні російськомовні спільноти.

У Білорусі, Казахстані, Киргизстані російська мова є другою державною або офіційною, що призводить до утисків місцевих національних мов, призводить до їх витіснення з життя місцевих народів.

В Україні, Молдові, Естонії та Латвії деяка частина населення — російськомовні. В Ізраїлі російська мова є четвертою за значимістю після державного івриту та арабської, а також англійської. Російськомовні іммігрантські громади існують в різних частинах США, Канади, КНР, Німеччини, Греції.

Загальна кількість російськомовних в усьому світі за оцінкою 1999 — близько 167 млн, ще близько 110 млн людей володіють російською мовою як другою.

Роль російської мови як інструменту імперської пропаганди 
Російська імперська еліта, яка просуває ідею російського світу, з ідеологічних мотивів стверджує, що на пострадянському просторі відзначається дискримінація російськомовного населення, наприклад, в Естонії та Латвії.

Див. також 

 Російська діаспора
 Російський світ
 Зросійщення
 Знеросійщення
 Діалекти російської мови
 Російський світ (організація)
 Суржик
 Трасянка
 Балачка
 Німецькомовні країни
 Лузофонія
 Англофони
 Іспанідад
 Франкофонія
 Нідерландська мовна спілка

Примітки

Посилання 
 Русскоязычие распространено не только там, где живут русские. 2008.  // Демоскоп Weekly. — 27.04.2008.
 Статус русского языка в большинстве стран не определен  // Демоскоп Weekly. — 27.04.2008.
 Русский язык в дальнем зарубежье. Способны ли русскоязычные сохранить великий и могучий?  // Демоскоп Weekly. — 27.04.2008.

Російська мова